Mateusz "Szary" Szeremeta (ur. 7 kwietnia 1989 w Połczynie-Zdroju) – polski muzyk znany z grupy Dice i projektu GREYMAN, kompozytor, multiinstrumentalista, autor wielu tekstów, z wykształcenia archeolog i pracownik Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Życiorys 
Założyciel i członek heavy-metalowych grup muzycznych takich jak Imperator, Zakład oraz Redlight, punk-rockowego T.I.Z., alternatywnej Strefy Zgniotu, elektronicznej MySzy oraz hard-rockowego Dice, z którym aktualnie występuje, nagrał 4 krążki i zdobył kilka wyróżnień np.: 1 miejsce w audycji Polskiego Radia Rock Nie Wyro(c)k, 1 miejsce na I S.P.Z.R., 1 miejsce w konkursie heavy-metalowych kapel Soundrive. 

Od 2020 r. założyciel i frontman projektu GREYMAN, którego długogrający album zapowiedziany został na 2. połowę tegoż roku, a reklamują go single "Nygus", "PiStolet" oraz "Ga_lant".

Dyskografia 
 DICE
 I S.P.Z.R (LP 2010)
 Stara historia (LP jesień/zima 2012)
 PARADICE (LP zima 2014/2015)
 Nowy Świt (LP luty 2018)
GREYMAN
PiStolet (singiel - styczeń 2020)
Nygus (singiel - luty 2020)
PiStolet (LP premiera - 2 poł. 2020)
MySzy
 Absurdum/Pająk (singiel 2009)
 Strefa Zgniotu
 Improwizacje (LP 2006)
 II (LP 2007)
 III (EP 2009/2010)

Ludzie urodzeni w Połczynie-Zdroju
Polscy kompozytorzy
Polscy multiinstrumentaliści
Urodzeni w 1989